Damernas turnering i landhockey vid olympiska sommarspelen 2012 spelades mellan den 29 juli och 10 augusti 2012. Alla matcher spelades på Riverbank Arena i London och totalt 12 lag deltog. De 12 lagen delades upp i två grupper om sex lag i varje grupp. De två främsta i varje grupp gick vidare till medaljspel, medan de övriga lagen spelade placeringsmatcher. Det lag som vann turneringen och därmed vann guld var Nederländerna. Argentina vann silver och Storbritannien vann brons.

Medaljörer

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Placering 11 & 12

Placering 9 & 10

Placering 7 & 8

Placering 5 & 6

Slutspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Referenser

Landhockey vid olympiska sommarspelen 2012